Osoby o tym nazwisku:
 Ja’akow Edri – izraelski polityk
 Rafael Edri – izraelski polityk